Oroval puede referirse a: 

 el nombre común de la planta Salvia aethiopis;
 el nombre común de la planta Teucrium pseudochamaepitys;
 el nombre común de la planta Withania somnifera; o
 el nombre común de la planta Withania frutescens'''''.